Blåsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Blåsjön (Daretorps socken, Västergötland), sjö i Tidaholms kommun, 
Blåsjön (Revesjö socken, Västergötland), sjö i Svenljunga kommun, 
Blåsjön (Älekulla socken, Västergötland), sjö i Marks kommun,  (4,14 ha)
Stor-Blåsjön, sjö i Strömsunds kommun. Består av de två delarna Stor-Blåsjön och Lill-Blåsjön,  (40,3 km²)

Se även
Stora Blåsjön, by i Frostvikens socken i Strömsunds kommun i norra Jämtland, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn